in wiskunde, natuurwetenschappen en recht:
 Molecuulformule, een manier om aan te geven waaruit een molecuul bestaat
 Verhoudingsformule, een manier om aan te geven uit welke atomen of ionen een stof bestaat
 Brutoformule, een notatievorm voor een chemische verbinding waarbij alleen de elementen met de aantallen atomen worden weergegeven
 Wetmatigheid of definitie, bijvoorbeeld een wiskundige of natuurkundige wetmatigheid of de definitie van een wiskundige functie, waaronder een tarief dat van een of meer variabelen afhangt
 Wortelformule, formule voor het vinden van oplossingen van een kwadratische vergelijking
 Kantonrechtersformule, richtlijn voor het bepalen van een ontslagvergoeding (in Nederland)

Overig 
 Toverspreuk, formule waarmee men op bovennatuurlijke wijze iets wil bewerkstelligen
 Formuleracing, een vorm van autosport, bijvoorbeeld de Formule 1
 Format (media), de opzet van een radio- of televisieprogramma ('programmaformule')
 Winkelformule, de standaardpresentatie van een winkel
 Restaurantformule, de standaardpresentatie van een restaurant
 De formule, een single van De Jeugd van Tegenwoordig uit 2013